

Prva liga Telekom Slovenije 
Maribor   	  	
Olimpija 
Domžale	
Celje
Mura 
Rudar Velenje
Bravo 
 Tabor Sežana 
Aluminij
Triglav Kranj

Druga Slovenska nogometna liga 

 NK Krka
 Nogometni klub Dob 
 Nogometna šola Drava Ptuj
 NK Brežice  
 Nogometni klub Brda
 NK Vitanest Biljej
 NK Drava Ptuj
 Nafta 1903
 NK Kalcer Radomlje 
 NK Gorica
 Jadran Dekani
 NK Rogaška
 ND Ilirija 1911
 NK Krško
 Koroška Dravograd
 NK Koper

Tretja Slovenska nogometna liga-vzhod 
MU Šentjur
Šmartno 1928
Črenšovci
Dravinja
Trgovine Jager Š.J.  	
Malečnik
Tehnostroj Veržej  	
Koroška Dravograd  	
Odranci
Paloma
Kovinar Štore  
Stojnci
Roma
Pohorje

Tretja Slovenska nogometna liga-zahod

Izola-Argeta
ND Adria
Jadran Dekani
Kal. Vod. Radomlje
Kranj
Jesenice
Brda
Tolmin
Avtoplus Korte
Tinex Šenčur
Slovan

Tretja Slovenska nogometna liga-sever

NK Maribor B
NK Rogaška Slatina
NK Mons Cladius Rogatec
NK Šmarje pri Jelšah
NK Ajdas Lenart
NK Dobrovce
NK Šampion Celje
NK Brunšvik
NK Dravinja Slovenske konjice
NK Videm

Nižjeligaši 
NK Vir
NK Pivovar Laško
NK Brežice
Gorišnica
Hajdina
Tržec
Cirkulane
 Nogometni klub Vipava
NK Litija
NK Jevnica
NK Kresnice
NK Svoboda Kisovec

Seznami, povezani z nogometom